Кучерівський ліс - дубовий ліс, розташований північніше села Гороховатка Борівського району. На заході обмежений річкою Гороховатка, а на сході - Оскільським водосховищем.

Джерела 
 Оскільське водосховище
 Мапа

Борівський район